Garbusow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Gennadi Warfolomejewitsch Garbusow (1930–2009), sowjetischer Boxer
 Wassili Fjodorowitsch Garbusow (1911–1985), sowjetischer Finanzminister (1960–1985)

Garbusow ist der Name von Ortschaften:

 Harbusiw (russ. Garbusow; poln. Harbuzów), Ort im Oblast Ternopil, Ukraine